

Wydarzenia 

 Bunt przeciw Asyrii wasali syryjskich: króla Damaszku Resina (Rasjana), króla Hamatu Enilu, króla Karkemisz Pisirisa, króla Kue Urikkiego, króla Sam'al Panammu oraz władcy państwa Arpad.

Zdarzenia astronomiczne 
 15 czerwca - najdłuższe w historii całkowite zaćmienie Słońca trwało: 7 minut i 28 sekund